Элвис Ману (; 13 августа 1993, Дордрехт) — нидерландский футболист, крайний полузащитник болгарского клуба «Ботев», выступающий на правах аренды за нидерландский «Гронинген».

Клубная карьера 
Ману начинал заниматься футболом в местном любительском клубе «Амстелвейк», а затем перешёл в другой клуб из Дордрехта ВВ ССВ, где был замечен скаутами «Фейеноорда».

26 февраля 2012 года Элвис дебютировал в основном составе «Фейеноорда» в выездном матче против ПСВ (2:3), выйдя на замену вместо Джерсона Кабрала. 6 мая 2012 года футболист забил свой первый гол на профессиональном уровне, поразив ворота «Херенвена».

Летом 2012 года Ману отправился в годичную аренду в клуб Эрсте Дивизи «Эксельсиор». Дебютировал 3 сентября 2012 года в матче против «Фортуны» (Ситтард) (3:0), записав на свой счёт голевую передачу. 5 октября Элвис открыл счёт своим голам за «Эксельсиор», поразив ворота «Хелмонд Спорт», а уже в следующем туре в игре против родного «Дордрехта» отметился хет-триком.

В январе 2014 года Элвис был арендован клубом «Камбюр». В январе 2017 года перешёл на правах аренды в «Гоу Эхед Иглз».

Международная карьера 
Полузащитник вызывался в юношескую сборную Нидерландов до 19 лет. Первый матч за национальную сборную против 1 сентября 2011 года против сверстников из сборной Англии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Footballdatabase.eu
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Генчлербирлиги»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Лудогорец»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Ботев» Пловдив